Puckel kan syfta på:

 Puckelrygg – en missbildning eller förvärvad deformation av övre ryggrade
 Puckel – en kroppsdel på kameler
 Puckel – för att sänka trafikens hastighet, se farthinder
 Puckelpist – en utförsskidåkningsgren där banan avsiktligt är opistad